Campagne militari di Ottaviano in Illirico (35-33 a.C.) o prime campagne dalmato-illiriche
 Seconde campagne dalmato-illiriche (13-9 a.C.)